Valois kan syfta på:

 Huset Valois – ett kungahus i Frankrike 1328–1589
 Valois (grevskap) – ett grevskap i Frankrike
 Valoissås, en variant på bearnaisesås, se foyotsås

Personer
 Georges Valois (1878–1945), fransk journalist och politiker
 Henri de Valois (1603–1676), fransk filolog
 Joseph Marie Noël Valois, fransk historiker